Haçane I de Marrocos (1836-1894) — sultão de Marrocos
Haçane II de Marrocos (1929-1999) — rei de Marrocos
Alboácem Ali de Granada (r. 1464-1485) —rei nacérida de Granada
Haçane, Príncipe Herdeiro de Marrocos (2003-) — príncipe herdeiro de Marrocos